Пурлевський — прізвище; має жіночу форму Пурлевська.

 Пурлевський Олександр Олександрович (в чернецтві Фотій; 1881—1938) — єпископ Російської православної церкви, єпископ Омський.
 Пурлевський Микола Олександрович (в чернецтві Никон; 1886—1938) — єпископ Російської православної церкви, архієпископ Казанський.
 Пурлевський Сава Дмитрович (1800—1868) — купець, автор «Спогадів кріпосного»